Alfredo Balloni (1989) – ex ciclista su strada italiano
 Valeriano Balloni (1934) – accademico ed ex calciatore italiano